Wood Buffalo är en kommun (specialized municipality) i nordöstra Alberta i Kanada. 2011 uppgick invånarna till 65 565 i antalet.

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Kommunens webbplats

Kommuner i Alberta
Stater och territorier bildade 1995